Gölsdorf bezeichnet:
 Gölsdorf (Steinhöfel), ein Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel in Brandenburg
 Gölsdorf (Niedergörsdorf), ein Ortsteil der Gemeinde Niedergörsdorf, Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg

Gölsdorf ist der Familienname von:

 Dieter Gölsdorf (* 1952), Gitarrendesigner und Gründer der Duesenberg Guitars
 Jule Gölsdorf (* 1976), Hörfunk- und Fernsehmoderatorin
 Karl Gölsdorf (1861–1916), österreichischer Ingenieur und Lokomotivkonstrukteur
 Louis Adolf Gölsdorf (1837–1911), österreichischer Ingenieur und Lokomotivkonstrukteur, Vater von Karl Gölsdorf